Marco Romano puede referirse a las siguientes personas:
 Marco Romano (esgrimidor), esgrimidor italiano;
 Marco Romano (remero), remero italiano.